Бе́ркова — женская форма фамилии .

 Беркова, Елена Сергеевна (род. 1985) — российская порноактриса и телеведущая, певица.
 Беркова, Клара Наумовна 1881—1938) — врач, писатель, популяризатор науки.
 Беркова, Нина Матвеевна (1925—2003) — русская писательница, прозаик.